Schulhof bezeichnet
 Schulhof, einen Platz bei einem Schulgebäude
 (2384) Schulhof, Asteroid des Hauptgürtels

Schulhof ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Schulhof (1871–1941), österreichischer Generalmajor
 Hilda Schulhof (1889–1942), österreichisch-tschechische Germanistin
 Hugo Schulhof (1878–1944), deutscher Rechtsanwalt, Notar sowie Opfer des Holocaust
 Josef Schulhof (1842–1890), österreichischer Konstrukteur und Erfinder
 Lary Schulhof (* 1942), US-amerikanischer Schwimmer
 Leopold Schulhof (1847–1921), österreichisch-französischer Astronom
 Otto Schulhof (1889–1958), österreichischer Konzertpianist, Klavierbegleiter, Komponist und Lehrer an der Wiener Musikakademie
 Siegfried Schulhof (1878–1933), österreichischer Komiker und Schauspieler, siehe Sigi Hofer
 Stanislav Schulhof (1864–1919), böhmischer Esperantist und Mediziner 

Siehe auch:
 Schulhoff